Le Grand Prix moto de France 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 15 au  sur le Circuit Bugatti du Mans devant plus de 93 000 personnes le dimanche, un nouveau record.

C'est la  du Grand Prix moto de France.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2015
Sport en France en mai 2015
Fran